Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Athletic Football Club Bournemouth nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Eddie Howe
 Allenatore in seconda: Steve Fletcher, Hugo Faria, Stephen Purches, Jason Tindall, Simon Weatherstone
 Preparatore dei portieri: Neil Moss
 Preparatori atletici:

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019